Perana bezeichnet:
 eine ehemalige südafrikanische Marke der Basil Green Motors
 eine aktuelle südafrikanische Automobilmarke der Perana Performance Group